Mariou kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Mariou (ort i Burkina Faso), Centre-Ouest,

Grekland 

 Marioú, ort, Kreta, Nomós Rethýmnis, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar